Онешть (Онешты):

Молдавия 
 Онешты — село в Единецком районе.
 Онешты — село в Страшенском районе.
 Онешты — село в Хынчештском районе.

Румыния 
 Онешти или Онешть, город на востоке Румынии.